Der Begriff Blutblume wird für eine Reihe unterschiedlicher Pflanzen gebraucht:
 für die aus Südafrika stammende Gattung Haemanthus, deren Art Haemanthus albiflos besonders häufig als Zimmerpflanze im Handel erhältlich ist.
 für Scadoxus multiflorus, die früher gleichfalls in die Gattung Haemanthus gestellt wurde